Давид Гарсия Субирия (; род. 14 февраля 1994, Иберо, Испания) — испанский футболист, защитник клуба «Осасуна».

Карьера 
Давид воспитывался в системе «Осасуны» с девятилетнего возраста. 7 мая 2011 года он провёл свой первый матч за вторую команду клуба в Сегунде B, отыграв 61 минуту во встрече с «Пенья Спорт». Для защитника это была единственная игра в его дебютном сезоне на взрослом уровне. 3 года спустя он был переведён в первую команду. Давид дебютировал в её составе 30 августа 2014 года, целиком отыграв встречу Сегунды против «Сарагосы» 31 мая 2015 года защитник отметился первым забитым мячом за «Осасуну», поразив ворота «Рекреативо». Суммарно в сезоне 2014/15 он принял участие в 28 матчах второй лиги Испании, забив 2 гола. 

В следующем розыгрыше турнира Давид внёс свой вклад в подъём «рохильос» в Примеру, отыграв 36 встреч и отметившись 1 мячом. 7 августа 2016 года защитник дебютировал в высшем дивизионе Испании, проведя игру против «Малаги» от звонка до звонка. 10 сентября Давид забил мадридскому «Реалу» свой первый гол в Примере. Это был его единственный мяч в 25 матчах испанского чемпионата. «Осасуна» покинула элитный дивизион по итогам сезона. Давид провёл за неё 1 игру в начале сезона 2017/18. Во второй половине розыгрыша его арендовала «Культураль Леонеса», за которую он сыграл 18 матчей и забил 2 гола. Вернувшись в родной клуб в сезоне 2018/19, защитник помог ему вернуться в класс сильнейших, забив 2 гола в 29 встречах второй лиги.

С сезона 2019/20 Давид выступает за «Осасуну» в Примере.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Осасуна»
 Победитель Сегунды (1): 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Осасуны» 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Культураль Леонеса»